Ро́джер Э́штон-Гри́ффитс (, род. 19 января 1957, Хартфордшир) — британский актёр, сценарист, режиссёр.

Биография 
Родился на западе Англии, в Херфордшире 19 января 1957 года. Изучал музыку в Ланкастерском университете (1975—1978) и изящные искусства в Университете Восточного Лондона. Начал свою карьеру как певец в Английской Национальной опере на сцене лондонского Колизея.

Имеет двойное гражданство — канадское и британское. Проживает в Лондоне и Саффолке. Женат на студио-менеджере BBC Шармини Тилаймуту. У пары двое детей.

Эштон-Гриффитс снимался во многих известных фильмах. Среди них: «Братья Гримм» (2005), «Молодой Шерлок Холмс» (1985), «Повар, вор, его жена и её любовник» (1989), «Ты встретишь высокого тёмного незнакомца» и другие. Также много работал на телевидении, играл в таких культовых фентезийных телесериалах, как «Доктор Кто», «Игра престолов» (роль Мейса Тирелла в 4-6 сезонах).

Выступал режиссером и сценаристом «Дефляции», короткометражного фильма 2001 года (англ. Deflation).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Великобритании